Arciszewski – polskie nazwisko,
 Inne
 Dorota Arciszewska-Mielewczyk (ur. 1968) – polska polityk, posłanka III i IV kadencji, senator VI i VII kadencji,
 Andrzej Arciszewski (ur. 1951) – polski lalkarz i aktor dubbingowy,
 Eliasz Arciszewski – polski teolog ariański, pastor ariański w Śmiglu (do 1610 roku),
 Eliasz Arciszewski (ok. 1590 – po 1655) – polski wojskowy, komornik królewski, komendant Smoleńska,
 Eugeniusz Arciszewski (zm. 1997) – kapitan żeglugi wielkiej,
 Franciszek Arciszewski (1890 – 1969) – generał brygady Wojska Polskiego,
 Jakób Arciszewski (zm. 1533) – profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 Jan Arciszewski (1911– 1996) – polski polityk emigracyjny,
 Krzysztof Arciszewski (1592 – 1656) – generał artylerii koronnej, admirał sił morskich holenderskich w Brazylii,
 Krzysztof Arciszewski – kompozytor, reżyser,
 Stanisław Rola-Arciszewski (1888 – 1953) – pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego,
 Tomasz Arciszewski (1877 – 1955) – polski polityk,
 Tomasz Arciszewski (ur. 1948) – polski inżynier, profesor George Mason University w Stanach Zjednoczonych.

Zobacz też 
 Arciszewscy herbu Cholewa,
 Arciszewscy herbu Prawdzic,
 Arciszewscy herbu Rola,
 .